На овој страници налази се списак од 100 Француских департмана поређаних по површини:

Види још 
 Департмани Француске
 Списак департмана Француске по броју становника
 Списак департмана Француске по густини насељености

Референце 

Пов

fr:Départements français classés par superficie